Дбар () — абхазская фамилия. Известные носители:

 Дбар, Беслан Андреевич (род. 1958) — абхазский государственный деятель, министр демографии и репатриации.
 Дорофей (Дбар) (в миру Дмитрий Заурович Дбар, род. 1972) — абхазский священнослужитель, архимандрит, историк.
 Дбар, Марина Валентиновна (род. 1966) — российский государственный и политический деятель, глава города Брянска, председатель Брянского городского Совета народных депутатов с 26 сентября 2019 года.
 Дбар, Роман Саидович (род. 1957) — абхазский энтомолог и государственный деятель, председатель Государственного комитета Абхазия по экологии и природопользованию.
 Дбар, Сергей Платонович (1946—2002) — абхазский военачальник, генерал-лейтенант.
 Дбар, Дмитрий Сергеевич (род. 1984) — абхазский государственный деятель, подполковник.